Sae nebo SAE může být:

 Sae (Kõue) – vesnice v obci Kõue v estonském kraji Harjumaa
 Sae (Rägavere) – vesnice v obci Rägavere v estonském kraji Lääne-Virumaa

SAE
 Spojené arabské emiráty – zkratka pro stát
 SAE International – profesní sdružení odborníků z oblasti leteckého, automobilového a dopravního průmyslu